Drużynowe Mistrzostwa Świata na Żużlu 1961 – 2. edycja drużynowych mistrzostw świata na żużlu. Zawody finałowe odbyły się 3 września 1961 roku we Wrocławiu.

Tytułu mistrzowskiego, wywalczonego w 1960 roku w Göteborgu, broniła reprezentacja Szwecji.

Eliminacje

Runda brytyjska

1. runda 

 Gospodarz:  Coventry
 Data: 28 czerwca 1961
 Stadion: Brandon Stadium
 Widzów: b.d.
 Sędzia:  b.d.

2. runda 

 Gospodarz:  Londyn
 Data: 26 lipca 1961
 Stadion: New Cross Stadium
 Widzów: b.d.
 Sędzia:  b.d.

3. runda 

 Gospodarz:  Leicester
 Data: 28 lipca 1961
 Stadion: Leicester Stadium
 Widzów: b.d.
 Sędzia:  b.d.

4. runda 

 Gospodarz:  Ipswich
 Data: 10 sierpnia 1961
 Stadion: Foxhall Stadium
 Widzów: b.d.
 Sędzia:  b.d.

5. runda 

 Gospodarz:  Londyn
 Data: 14 sierpnia 1961
 Stadion: Wimbledon Stadium
 Widzów: b.d.
 Sędzia:  b.d.

Runda środkowoeuropejska 

 Gospodarz:  Pilzno
 Data: 4 sierpnia 1961
 Stadion: b.d.
 Widzów: b.d.
 Sędzia:  b.d.
 Zmiany na liście startowej:
  → Czechosłowacja II

Runda skandynawska 

 Gospodarz:  Odense
 Data: 8 czerwca 1961
 Stadion: b.d.
 Widzów:  b.d.
 Sędzia:  b.d.

Runda wschodnioeuropejska 

 Gospodarz:  Rybnik
 Data: 30 lipca 1961
 Stadion: Stadion Miejski w Rybniku
 Widzów: b.d.
 Sędzia:  b.d.

Finał 

 Gospodarz:  Wrocław
 Data: 3 września 1961
 Stadion: Stadion Olimpijski we Wrocławiu
 Widzów: 60 000
 Sędzia:  Władysław Pietrzak

Uwaga! Według niektórych źródeł szczegółowa punktacja reprezentacji Szwecji i Wielkiej Brytanii wyglądała następująco:

Zobacz też 
 Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1961

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

1961
1961 w sporcie żużlowym